Grupa RMF
 RMF FM – polska komercyjna stacja radiowa
 RMF Maxxx – polska komercyjna stacja radiowa
 RMF Classic – polska komercyjna stacja radiowa
 eLO RMF – była internetowa stacja radiowa